Xinyi (信宜) est une ville de la province du Guangdong en  Chine ;
 Xinyi (新沂) est une ville de la province du Jiangsu en Chine ;
 Xìnyì (信義區) est un district de la ville de Taipei, sur l'île de Taïwan.